Kompletan popis Velikih nagrada koje su dio FIA-inog svjetskog prvenstva, od njegova začetka 1950. godine. Sa završetkom sezone 2022. godine održano je 1079. utrka svjetskog prvenstva Formule 1 od kada se one održavaju, uključujući i utrke 500 milja Indianapolisa koje su bile dio Svjetskog prvenstva Formule 1 od 1950. - 1960.
Većina auto utrka se obično naziva Grand Prix (hrv. Velika nagrada), a tradicija datira iz davnih 1920-ih i 1930-ih godina 20. stoljeća. Formalno se utrka koja ima ukupnu distancu od 300 km naziva Grand Prix.

Aktivne i prošle utrke po državama

Utrke po sezonama

1950. – 1959.

1960. – 1969.

1970. – 1979.

1980. – 1989.

1990. – 1999.

2000. – 2009.

2010. – 2019.

2020. – 2029. 

Formula 1, Velike nagrade